Die 1. Schacholympiade fand vom 18. bis 30. Juli 1927 in London statt. Sie wurde von der FIDE organisiert und bestand aus einem Männerwettbewerb. Zusätzlich fanden noch diverse Attraktionen statt, um Schach bekannt zu machen.

Hintergrund 
Gespielt wurde in der Westminster Central Hall. Es nahmen 16 Mannschaften mit insgesamt 70 Spielern teil, die in einem Rundenturnier gegeneinander spielten. Zeitkontrollen waren nach 1,5 Stunden für die ersten 30 Züge, dann 30 Minuten für jeweils 10 weitere Züge.

Ungarn gewann in der Besetzung Maróczy, Nagy, Vajda, E. Steiner und Havasi.

Die deutsche Mannschaft spielte in der Besetzung Tarrasch, Mieses, Carls und Wagner. Als einziges Team bestritt es alle Begegnungen in derselben Brettreihenfolge.

Endstand als Kreuztabelle 

{| class="wikitable"
!Rg||Mannschaft||Code||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||BP||MP||+||=||-
|-
|1||Ungarn||HUN||●||1||2½||1½||3||3||3||1½||4||3||1½||3½||3||2½||3½||3½||40||22||11||0||4
|-
|2||Dänemark||DEN||3||●||2½||2||3½||2½||1½||2½||1||2||2½||3||3||3½||2||4||38½||23||10||3||2
|-
|3||England||ENG||1½||1½||●||3||1½||2½||1½||3||3½||2||3½||2½||2½||2||3||3||36½||20||9||2||4
|-
|4||Niederlande||NED||2½||2||1||●||3||2||2½||1½||2||3½||4||2||1||3½||2||2½||35||19||7||5||3
|-
|5||Tschechoslowakei||CSR||1||½||2½||1||●||2½||1½||2½||2½||2½||1||4||2½||3||3½||4||34½||20||10||0||5
|-
|6||Deutschland||GER||1||1½||1½||2||1½||●||2||3||2½||2½||3||2½||2½||3||2½||3||34||20||9||2||4
|-
|7||Österreich||AUT||1||2½||2½||1½||2½||2||●||1½||3||1½||2½||2½||3||3½||1½||3||34||19||9||1||5
|-
|8||Schweiz||SUI||2½||1½||1||2½||1½||1||2½||●||2||1½||2½||1½||2||3½||3½||3||32||16||7||2||6
|-
|9||Jugoslawien||YUG||0||3||½||2||1½||1½||1||2||●||2½||3||1½||3½||3||2||3||30||15||6||3||6
|-
|10||Italien||ITA||1||2||2||½||1½||1½||2½||2½||1½||●||1||2½||2||3||3||2||28½||14||5||4||6
|-
|11||Schweden||SWE||2½||1½||½||0||3||1||1½||1½||1||3||●||1½||4||3||1½||2½||28||12||6||0||9
|-
|12||Argentinien||ARG||½||1||1½||2||0||1½||1½||2½||2½||1½||2½||●||1½||2||3||3½||27||12||5||2||8
|-
|13||Frankreich||FRA||1||1||1½||3||1½||1½||1||2||½||2||0||2½||●||1||3||3||24½||10||4||2||9
|-
|14||Finnland||FIN||1½||½||2||½||1||1||½||½||1||1||1||2||3||●||2½||3½||21½||8||3||2||10
|-
|15||Belgien||BEL||½||2||1||2||½||1½||2½||½||2||1||2½||1||1||1½||●||2||21½||8||2||4||9
|-
|16||Spanien||ESP||½||0||1||1½||0||1||1||1||1||2||1½||½||1||½||2||●||14½||2||0||2||13
|}

Mannschaftsaufstellungen

Weblinks 
 Frank Große: Die Geschichte der Schacholympiade – Teil 1: Wie alles begann
 1st Chess Olympiad: London 1927 OlimpBase (englisch)

1927
Schachturnier
Schachveranstaltung 1927
Schachwettbewerb in London
Sportveranstaltung in der City of Westminster